Run4Unity ou Estafeta Mundial pela Paz é uma estafeta desportiva mundial que dá a volta ao mundo em 24 horas sem parar.

Teve a sua 1ª edição em Outubro de 2005, envolvendo mais de 100.000 jovens em 340 cidades de 89 países. Começou nas Ilhas Fiji no Pacífico Sul às 11 locais de 9 de Outubro de 2005 e terminou 24 horas depois na costa Oeste do Canadá tendo percorrido os 24 fusos horários.

De Jerusalém a Kinshasa, do Palácio de Vidro das Nações Unidas às fronteiras dos países em guerra, jovens dos cinco continentes testemunharam o seu esforço para construir a unidade e a paz no mundo. As ilhas Fiji, no Pacífico, foram a primeira etapa da corrida. Depois, ao longo de todo o dia, o testemunho passou aos sucessivos fusos horários e em diferentes localidades das diversas latitudes tiveram início as mais variadas actividades desportivas: corridas a pé e de bicicleta, de patins, de canoa e os mais variados jogos colectivos.

Às 12h em cada fuso horário, o testemunho passou para o fuso horário seguinte através de uma ligação via Internet em  que permitiu também seguir, durante as 24 horas, as diversas etapas da competição. Hora após hora, os jovens foram construindo a mensagem final da manifestação e enviando fotografias e textos para o site oficial.

Ligações externas
Site oficial do Run4Unity

Competições de atletismo